Antofagasta kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de Antofagasta de la Sierra, kommun, Catamarca,

Chile 

 Región de Antofagasta, region, 
 Antofagasta, stad, Región de Antofagasta, Provincia de Antofagasta, 
 Antofagasta (kommun), Región de Antofagasta, Provincia de Antofagasta, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Chileförgreningar